Веремко — фамилия.
 Веремко, Прокофий Андреевич (1902—1949) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Веремко, Сергей Николаевич (род. 1982) — белорусский футболист, вратарь «БАТЭ» и национальной сборной Белоруссии.